Паутина Шарлотты () — ряд художественных произведений:

 «Паутина Шарлотты» — детская книга Элвина Брукса Уайта, 1952 год.
 «Паутина Шарлотты» — рисованный мультфильм, США, 1973 год. Режиссёр — Чарльз А. Николс, Ивао Такамото.
 «Паутина Шарлотты 2: Великое приключение Уилбура» — мультфильм, США, 2003 год.
 «Паутина Шарлотты» — семейная кинокомедия, США — Германия, 2006 год. Режиссёр — Гэри Виник.